Molekulska formula -{C12H8N2}- se može odnositi na:

 Benzo(c)cinolin
 Fenantrolin
 Fenazin